Saint-Rome (Haute-Garonne)
ook:
Saint-Rome-de-Cernon, Aveyron
Saint-Rome-de-Dolan,  Lozère
Saint-Rome-de-Tarn, Aveyron